Caesar und Cleopatra steht für:

 Cäsar und Cleopatra (Theaterstück), Theaterstück von George Bernard Shaw (1898)
 Caesar und Cleopatra (1945), britischer Spielfilm von Gabriel Pascal
 Caesar und Cleopatra (2009), kanadischer Spielfilm von Des McAnuff 
 Caesar & Cleopatra, Kartenspiel  (1997)
 Cesare e Cleopatra, Oper von Carl Heinrich Graun (1742)